Spranger ("malabaristas, acróbatas"):
 Bartholomeus Spranger van den Schilde, o:  (1546, Amberes – 1611, Praga), pintor holandés-checo.
 Carl-Dieter Spranger (* 1939, Leipzig), político alemán (CSU).
 Franz Ernst Eduard Schönebeck, alias: Eduard Spranger (1882, Lichterfelde – 1963, Tübingen), filósofo, educador y psicólogo alemán.
 Günter Spranger (1921, Chemnitz – 1992, Chemnitz), escritor alemán.
 Iris Spranger (* 1961, Halle/Saale), político alemán de Berlín (SPD).
 Jörg Spranger (1911, Deggendorf – 2008, [?]), compositor y músico iglesia alemán.

Referencias